Гриденки — название населённых пунктов в России:

 Гриденки — деревня в Стародубском районе Брянской области.
 Гриденки — деревня в Износковском районе Калужской области.
 Гриденки — деревня в Юхновском районе Калужской области.